UK Championship 1997 (Liverpool Victoria UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 12 och 30 november 1997 i Guild Hall i Preston, England. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen med 10-6. Det var O'Sullivans andra UK-titel och femte rankingtitel totalt.

Händelser i samband med turneringen
Detta var 20:e och sista gången som UK Championship spelades i Preston.
Finalen avgjordes då O'Sullivan gick från 3-5 till 9-5, och bland annat gjorde 356 poäng i rad utan att Hendry gjorde något.
Finalen markerade slutet på Hendrys svit på 23 matcher utan förlust i UK Championship. Senast han förlorade (i finalen 1993) var det också O'Sullivan som var motståndare.
I kvartsfinalen mellan Mark King och Stephen Lee var King vid ett tillfälle snookrad. Tolv gånger i rad försökte han träffa någon av de 14 röda på bordet utan att lyckas, vilket gjorde att Lee tjänade sammanlagt 48 poäng. Efter det 12:e försöket fortsatte Lee spela.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med omgång 2. I första omgången slogs bland andra Nigel Bond, Steve Davis, John Higgins och Paul Hunter ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1997 i Storbritannien
Snookersäsongen 1997/1998
1997